Lucky Luke kan henvise til flere artikler:

 Lucky Luke - westerntegneserie om personen af samme navn
 Lucky Luke (film fra 1991) - animationsfilm fra 1991
 Lucky Luke (film fra 2009) - animationsfilm fra 2009
 Lucky Luke (tegnefilmserie) - tegnefilmserie fra 1984-1992
 Lucky Luke (tv-serie) - tv-serie fra 1992 med Terence Hill